Struthioniformes es un orden de aves paleognatas, no voladoras, algunas de ellas ya desaparecidas. Anteriormente, agrupaba a todas las aves caracterizadas por la presencia de un esternón plano, sin quilla (en la quilla se insertan los músculos para volar) sin embargo, estudios moleculares posteriores determinaron que los tinamúes (familia Tinamidae) tienen insertos estos músculos, haciendo de este un grupo parafilético. Actualmente solo agrupa a avestruces y formas fósiles cercanas, mientras que los otros miembros fueron incluidos en nuevas familias.

Taxonomía 
A partir de Hackett et al. (2008) y Harshman et al. (2008), las ratites según todos los estudios moleculares son un grupo parafilético al obtenerse en los resultados a los tinamúes dentro de este grupo.

Notas y referencias 
 Notas

 Referencias

 Bibliografía

Enlaces externos 

 
Órdenes de aves